Georges Lemmen (1865-1916), Belgisch kunstschilder
 Celina Lemmen (1985), Nederlands zwemster
 Jasper Lemmen (1985), Nederlands dammer

Zie ook 
 Lemmens (doorverwijspagina)